— японский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро ().
 : бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2010), бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии